Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, который был проведен в группе А с 3 по 8 апреля в южном районе столицы Люксембурга , недалеко от посёлка Кокельшойер и в группе В с 13 по 18 марта в городе Кейптауне (ЮАР). Турниры 2020 и 2021 годов были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе места получают право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.
 По итогам турнира в группе B: команды, занявшие первое и второе места, получают право играть играть в 2023 году в группе А.

Итоги турнира

Группа A 
  Сборные ОАЭ и Турции вышли в группу В второго дивизиона.

Группа B 
  Сборные ЮАР и Таиланда вышли в группу А третьего дивизиона.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 10 национальных команд — три из Европы, шесть из Азии и одна из Африки. Сборная КНДР пришла из второго дивизиона. сборная ОАЭ, сборная Гонконга, сборная Таиланда и сборная Боснии и Герцеговины пришли из квалификационного турнира третьего дивизиона, остальные — с турнира третьего дивизиона 2019 года.

 Сборные КНДР и Гонконга снялись с соревнований из-за пандемии COVID-19.

Группа А 

Из-за пандемии COVID-19 с турнира снялась сборная КНДР.

Группа В 

Из-за пандемии COVID-19 с турнира снялась сборная Гонконга.

Группа А 
Сборная КНДР снялась с турнира из-за пандемии COVID-19

Судьи 
В группе A третьего дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
   Джонатан Марк Бургер
  Джёрдже Фазекаш (Ђорђе Фазекаш)
  Офер Рашаль

Линейные судьи
  Лодевейк Белен
  Томислав Грозай
  Давид Пердув
  Мартен ван ден Аккер
  Винсент Седе

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Группа В 
Сборная Гонконга снялась с турнира из-за пандемии COVID-19

Судьи 
В группе B третьего дивизиона приняли участие 2 главных и 4 линейных судей

Главные судьи
  Мартин Йоббадь
  Стеф Остерлинг

Линейные судьи
  Мартин Бояджиев
  Морн Мозес
  Оскар Перец был заменён на  Ахмеда Аль Фарси
  Франк Раду

Таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
3
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Люксембурге
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей